Rambusch kan avse:

Platser
 Rambusch (tidigare Am Rambusch), i Troisdorf, Tyskland

Personer
Rambusch är ett danskt och tyskt efternamn:

 Agnes Slott-Møller, född Rambusch, dansk målare
 Edvard Rambusch (1846–1934), dansk officer 
 Hartvig Rambusch
 Henry Rambusch
 Johanne Rambusch, född Faartoft, dansk kvinnosakskämpe och politiker
 Sigurd Rambusch, flera personer
 Sigurd Rambusch (arkivarie) (född 1931), dansk arkivarie

Tyska efternamn
Lågtyska efternamn
Tyska släkter
Danska släkter